Bonaventura Frigola ist der Name folgender Personen:

* Bonaventura Frigola i Fanjula (1835–1899), katalanischer Komponist, Kapellmeister und Musikpädagoge
 Bonaventura Frigola i Frigola (1829–1901), katalanischer Komponist, Violinist und Kapellmeister